Ljulka-Szaturn – Arhip Ljulka nevét viselő gépgyár és tervezőiroda, ma a Ribinszki Gépgyárral együtt alkotják az NPO Szaturn vállalatot
 Arhip Ljulka (1908–1984) ukrán származású szovjet gépészmérnök, repülőgéphajtómű-tervező
 Ljulka TR–1, a Szovjetunióban a második világháborút követő időszakban kifejlesztett korai gázturbinás sugárhajtómű
 Ljulka AL–7, a Szovjetunióban az Arhip Ljulka vezetése alatt álló tervezőirodában az 1950-es évek elején kifejlesztett gázturbinás sugárhajtómű